Christina I van Zweden, koningin van Zweden van 1632 tot 1654
 Christina van Zweden, jongste zuster van de huidige Zweedse koning Karel XVI Gustaaf